Peder Skrivare kan avse:

 Peder Skrivare (borgmästare), borgmästare i Varberg under 1500-talets andra hälft
 Peder Skrivare, Peder Seuerentsøn (Skrivare), möjligen slottsskrivare i Varberg runt sekelskiftet 1500-talet till 1600-talet
 Peder Skrivares skola, en kommunal gymnasieskola i Varberg

Se även
 Skrivareklippan, en liten ö i inloppet till Varbergs hamn